Marc van Alstein (1947), Vlaams dichter, prozaschrijver en literatuurcriticus, achternaam Alstein door hem tevens gebruikt als pseudoniem
 Pierre van Alstein (1733-1793), Vlaams (Gents) slavenkapitein